Калогри́дис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Калогридис, Джордж (род. 1954) —  американский бизнесмен, президент развлекательного комплекса Walt Disney World.
 Калогридис, Лаэта (род. 1965) — американский сценарист, теле- и кинопродюсер.